Саккарський список — перелік 58 давньоєгипетських царів від Аджіба й Каа (I династія) до Рамзеса II (XIX династія), за правління якого його й було складено. Походить з гробниці зодчого Тунарі, який керував будівельними роботами Рамзеса II. Багато фараонів у списку пропущено з не завжди зрозумілих міркувань. Так, з усієї III династії згадуються тільки чотири правителі. Саккарський список, виявлений 1861 року, перебуває у зібранні Каїрського музею.

Іноді Саккарським списком називають напівстертий перелік фараонів VI династії, знайдений 1932 року на кришці саркофагу Анхесенпепі I — дружини фараона Пепі I.

Список фараонів

Література 
 Jürgen von Beckerath: Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr. Münchner Ägyptologische Studien, Bd. 46. Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1997, S. 24, 216, ISBN 3-8053-2310-7

Саркофаги
Списки фараонів